Ньюсі Лалонд (англ. Newsy Lalonde, нар. 31 жовтня 1887, Корнвол — пом. 21 листопада 1970, Монреаль) — канадський хокеїст.
 Newsy — мережа новин відео, США.
 Філіпе Н'юсі, Філіпе Жасінти Н'юсі (порт. Filipe Jacinto Nyusi, нар. 9 лютого 1959, Муеда, Португальська Східна Африка) — мозамбіцький державний діяч, президент Мозамбіку.